Результати сезону 2001—2002 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі.

Турнірна таблиця 

1 Футбольний клуб Яніна покарано на 90 очок за невиплачені борги.

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

2002 у футболі
2003 у футболі